Die Fußball-Bayernliga 1993/94 war die 16. und gleichzeitig die letzte Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga vor ihrer Herabstufung im Ligensystem. Der Meister der Bayernliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Zweitplatzierte zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war.

Vor der Saison 
Der erst zur Vorsaison aus der 2. Bundesliga abgestiegene TSV 1860 München hatte sich für die Aufstiegsrunde 1993 qualifiziert, in welcher er schließlich auch den Wiederaufstieg erspielte. In die untergeordneten Ligen stiegen der TSV Eching, der erst im Vorjahr aus der Landesliga aufgestiegene VfL Frohnlach sowie die SpVgg Weiden und der 1. SC Bamberg ab, während der FC Gundelfingen, die SpVgg Plattling, der VfB Helmbrechts und Wacker Burghausen in die Bayernliga aufstiegen. Der Aufstieg von 1860 München in die Zweitklassigkeit wurde durch den gleichzeitigen Abstieg der SpVgg Unterhaching aus der zweiten Liga ausgeglichen, so dass auch diese Saison der Bayernliga mit 17 Mannschaften durchgeführt wurde.

Saisonverlauf 
Der Meister, der FC Augsburg, verpasste den Aufstieg in die 2. Bundesliga als Letzter der Relegationsgruppe 3 hinter der TuS Paderborn-Neuhaus, Eintracht Braunschweig und dem letztendlichen Aufsteiger, Fortuna Düsseldorf. Vizemeister SV Lohhof nahm an der Amateurmeisterschaft 1994 teil. Augsburg, Lohhof, die SpVgg Unterhaching, die FC Bayern München Amateure, die SpVgg Fürth sowie der TSV Vestenbergsgreuth qualifizierten sich als beste sechs Mannschaften der letzten drei Bayernliga-Spielzeiten für die Regionalliga, welche nach einer Reform des DFB ab der Saison 1994/95 nach ihrer Wiedereinführung als viergleisiger Unterbau der 1. und 2. Bundesliga dienen sollte.

Die SpVgg Plattling stieg direkt in die Landesliga ab, der SSV Jahn Regensburg konnte nach einem Sieg in der Relegation über die SpVgg Weiden die Klasse halten.

Statistiken

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikation zur Regionalliga 
Sechs Mannschaften konnten sich für die wiedereingeführte Regionalliga qualifizieren. Grundlage für die Punkteberechnung waren die Endplatzierungen der Spielzeiten 1991/92, 1992/93 und 1993/94. So erhielt der Erstplatzierte einer Saison 17 Punkte, abwärts wurde immer ein Punkt abgezogen, so dass der Tabellenletzte nur noch einen Punkt erhielt. Da die SpVgg Unterhaching in der Saison 1992/93 zweitklassig gespielt hatte, erhielt sie für diese Saison die doppelte Punktzahl eines Tabellenersten, nämlich 34.

Relegation

Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga 

|}

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Die Spiele fanden am 3. in Lappersdorf, am 4. in Forchheim und am 10. Juni 1994 in Schwandorf statt. Der SSV Jahn Regensburg hielt die Klasse, der MTV Ingolstadt und der VfL Frohnlach stiegen zur Folgesaison in die Bayernliga auf, die SpVgg Weiden musste in der Landesliga verbleiben.

|}

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1993/94 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1993/94 bei fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94